Zarra bezeichnet:
 Zarra (Valencia), eine Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien

Zarra wurde genannt:
 Zarra (Fußballspieler) (Pedro Telmo Zarraonandía Montoya; 1921–2006), spanischer Fußballspieler

Zarra ist der Familienname von:
 André Zarra, französischer Kameramann

Siehe auch:
 Zara